In 1958 werd het 44ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 april 1958 tot 23 april 1959 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Play-off

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro